Radulidium är ett släkte av svampar. Radulidium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Radulidium